Сомони́ () — денежная единица Таджикистана, названа в честь средневекового политического деятеля Исмаила Самани, буквенный код ISO 4217 — TJS, цифровой — 972, официальный символ — с. 1 сомони состоит из 100 дирамов.

Сомони был введён 30 октября 2000 года и заменил таджикский рубль (1 сомони = 1000 таджикских рублей), обмен осуществлялся до 1 апреля 2001 года.

Монеты

Серия 2001—2018 года 
Монеты этого выпуска чеканились на Санкт-Петербургском монетном дворе. На монетах 2006 года выпуска, по сравнению с монетами 2001 года, увеличенное изображение номинала. В 2018 году были выпущены монеты номиналом 1, 3 и 5 сомони с изменённым дизайном, отчеканенные на Казахстанском монетном дворе.

Серия 2011 года 
С целью улучшения качества денежного обращения 15 июня 2011 года была выпущена новая серия монет номиналом в 5, 10, 20 и 50 дирамов и 1 сомони. Монеты номиналом в 1 и 2 дирама были выпущены в обращение со 2 февраля 2013 года. Все монеты чеканятся на Казахстанском монетном дворе.

Все монеты прошлых выпусков (2001 и 2006 года) остаются законными средствами платежа.

В 2015 и 2017 годах были выпущены монеты номиналом 5, 10, 20, 50 дирамов и 1 сомони (только в 2017) с несколько изменённым дизайном.

Памятные монеты 

Национальный банк Таджикистана выпускает памятные и юбилейные монеты из драгоценных (золото — номиналами 50, 100 и 200 сомони и серебро — номиналами 1, 3, 5, 50, 100 и 500 сомони) и недрагоценных металлов (биметалл — номиналом 3 и 5 сомони, мельхиор и нейзильбер — номиналом 1 сомони), начиная с 2004 года, когда были выпущены четыре монеты, посвящённые 10-летию Конституции Таджикистана и 80-летию Душанбе.

По состоянию на начало 2015 года было выпущено 30 разновидностей монет, в том числе 5 биметаллических, 2 из мельхиора, 1 из нейзильбера, 19 из серебра 925 пробы и 3 из золота 900 пробы.

Банкноты 
Банкноты достоинством в 1, 5, 20, 50 дирамов и 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сомони были выпущены в обращение с 30 октября 2000 года в соответствие с Указом Президента Республики Таджикистан № 415.

В 2010 году были выпущены модификации банкнот в 1, 5, 10 и 20 сомони с изменённым цветовым оформлением, в также новые банкноты номиналом в 3, 200 и 500 сомони (с 10 сентября).

25 декабря 2012 года выпущены модификации банкнот номиналом 5 и 10 сомони с дополнительным голографическим защитным элементом.

С 5 марта 2013 года в обращение были введены модификации банкнот номиналом 20, 50 и 100 сомони, имеющие новый элемент защиты: три последних цифры серийного номера напечатаны на кинеграмме с помощью лазера и обладают повышенным рельефом, который можно различить невооружённым глазом и на ощупь.

31 августа 2017 года Нацбанк Таджикистана выпустил в обращение модификации банкнот 10, 20, 50 и 100 сомони, имеющие новые элементы защиты. На всех банкнотах заменена подпись председателя Нацбанка, и год изменён на 2017. На банкноте в 100 сомони на лицевой стороне изменены защитные полосы, эмблема банка уменьшена. На оборотной стороне банкноты ныряющая нить стала шире, флаг республики и эмблема банка также уменьшены.

Защитные элементы 
 Дирамы:
 Бумага, содержащая бесцветные защитные волокна, люминесцирующие красным, синим и зелёным светом
 Водяной знак в виде эмблемы Национального банка Таджикистана
 Металлизированная ныряющая защитная нить с повторяющимся текстом «БМТ» ( — Национальный банк Таджикистана)
 Микротекст с изображением номинала банкноты на таджикском (лицевая сторона) и английском языке (оборотная)
 Серийный номер, обладающий магнитными свойствами
 Сомони:
 Бумага, содержащая бесцветные защитные волокна, люминесцирующие красным, синим и зелёным светом
 Водяной знак в виде портрета человека, изображённого на банкноте
 Металлизированная ныряющая защитная нить с повторяющимся текстом «БМТ»
 Микротекст с изображением номинала банкноты на таджикском (лицевая сторона) и английском языке (оборотная)
 Горизонтально расположенный серийный номер обладает магнитными свойствами
 Печатно-тиснёный элемент против копирования: при рассмотрении банкноты под разными углами в изображении «тюльпана» видно несколько чисел, обозначающих номинал банкноты
 Совмещающиеся элементы узора в светлом круге на лицевой и оборотной сторонах образуют эмблему НБТ
 Голографическая защитная полоса с эмблемами НБТ и текстом на таджикском и английском языках (у банкнот номиналом 20-500 сомони; у 5 и 10 сомони — с 2012 года)
 Метка для людей с ослабленным зрением
 Рельефное изображение последних трёх цифр серийного номера на кинеграмме (с 2013 года у банкнот номиналом 20, 50 и 100 сомони)

Символ сомони 
В сентябре 2015 года Национальный банк Таджикистана объявил о начала конкурса на разработку символа сомони, который должен был завершиться к началу октября. Однако закончился он безрезультатно, до сих пор символом национальной валюты Таджикистана является обычное сокращение — буква «с».

Режим валютного курса

Ссылки

Примечания 

Сомони
Деньги Таджикистана
Азиатские валюты
Появились в 2000 году
Появились в XXI веке в Таджикистане
2000 год в Таджикистане